Slovo Raleigh má vícero významů:

Příjmení 
 Gregory Raleigh – americký rádiový vědec, objevitel, vynálezce, a podnikatel v oborech bezdrátové komunikace, teorie informace, mobilních operačních systémů, lékařských zařízení a síťové virtualizace
 sir Walter Raleigh
 Sir Walter Raleigh pojednání Henryho Davida Thoreau
 Walter Raleigh (spisovatel) – skotský spisovatel

Sídla

Austrálie 
 Raleigh (Nový Jižní Wales)

Kanada 
 Raleigh (Newfoundland a Labrador)

Spojené státy americké 
 Raleigh (Severní Karolína) – hlavní město Severní Karolíny
 Raleigh Township
 Raleigh (Illinois)
 Raleigh (Mississippi)
 Raleigh (Severní Dakota)
 Raleigh County (Západní Virginie)
 Raleigh Court (Roanoke)

Lodě 
 CSS Raleigh – jméno dvou lodí Konfederace
 HMS Raleigh – jméno několika britských lodí
 USS Raleigh – jméno několika amerických lodí

Reference